Andilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Andilla (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Andilla (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar